Црква Пресвете Богородице може да се односи на:

Босна и Херцеговина
 Црква Пресвете Богородице у Бранешцима
 Храм Покрова Пресвете Богородице у Лакташима
 Црква Пресвете Богородице у Обудовцу
 Храм Рођења Пресвете Богородице у Чечави

Бугарска
 Тројански манастир

Египат
 Црква Пресвете Богородице (Каиро)

Јерменија
 Свети Сабор у Јеревану
 Црква Зоравор Аствацацин
 Црква Циранавор

Србија
 Богородичина црква на Вражјем камену
 Црква Пресвете Богородице у Доњем Неродимљу
 Црква Пресвете Богородице у Кориши

Види још 
 Црква Ваведења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Црква Рођења Пресвете Богородице (вишезначна одредница) 
 Црква Успења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)